est une expression anglaise signifiant « jamais un moment ennuyeux ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de Mon cow-boy adoré, film américain de George Marshall sorti en 1950 ;
 , titre anglais de Frissons garantis, film américain de Jerry Paris sorti en 1968.

Album 

 , album de Rod Stewart sorti le  ;
 , album de Tommy Lee sorti le  ;
 , album de  et  sorti le .

Voir aussi